André Vauchez peut désigner :

 André Vauchez (1938-), historien ;
 André Vauchez (1939-), homme politique français.